Александр Пышнов:
 Пышнов, Александр Александрович (1898—1989) — моряк-подводник.
 Пышнов, Александр Михайлович (1873—1929) — контр-адмирал, командир крейсера «Рюрик».